Cugno ima više značenja:
 Cugno, Bergamo
 Cugno, Torino